Aruxa (cidade) — cidade no norte da Tanzânia
Aruxa (região)
Aruxas — grupo étnico

Desambiguações de topônimos